Botafogo de Futebol e Regatas, club de futbol de Rio de Janeiro (Brasil)
 Institut Federal per a l'Avaluació de Riscos (del seu nom en alemany Bundesinstitut Für Risikobewertung), organisme responsable de la seguretat alimentària i química d'Alemanya
 Retardant de flama bromat (del seu nom en anglès Brominated Flame Retardant), retardant de flama que conté brom
 BFR (coet) (de l'acrònim en anglès Big Falcon Rocket), projecte de coet de l'empresa SpaceX